Le mondlango, appelé dans un premier temps ulango, est une langue artificielle proposée en 2002 par le Chinois He Yafu à partir de l'espéranto et de l'anglais.

Description 

Le mondlango revendique l'héritage de l'espéranto et lui emprunte beaucoup : dans les deux langues, le nom se termine par -o, l'adjectif par -a, l'adverbe par -e, l'infinitif par -i ; il n'y a pas d'article indéfini, l'article défini est la dans les deux langues ; le mondlango reprend le tableau des corrélatifs ; le vocabulaire est souvent similaire (par exemple : domo signifie « maison »). Bref, cette nouvelle langue est un espéranto débarrassé de certains reproches (surtout les lettres accentuées, l'accusatif) qui lui avaient été faits depuis un siècle.

Le mondlango se différencie de l'espéranto par plusieurs points : les lettres accentuées de l'espéranto ne sont plus utilisées, le mondlango employant les 26 lettres de l'alphabet latin (dont le q, uniquement employé pour les noms propres), ce qui facilite son emploi sur l'Internet.
D'autre part, il supprime l'accusatif, et rend, comme en anglais, l'adjectif invariable ; les terminaisons des verbes sont -an (présent), -in (passé), -on (futur), en relation avec les participes -ant, -int et -ont (aux trois temps). Conséquence, le -s devient disponible pour marquer le pluriel (au lieu du -j qui est le choix de l'espéranto) ce qui donne un aspect plus familier aux locuteurs occidentaux. Certains radicaux lourds en espéranto sont simplifiés. Le mondlango évite les reproches de langage sexiste faits à l'espéranto : la mère est la matro et non la patrino, et pour la plupart des mots les terminaisons féminines en -ino ont un correspondant masculin en -ulo. Enfin le vocabulaire du mondlango fait appel à un plus grand nombre de racines anglaises (bon se dit bona en espéranto, guda en mondlango).

Le mondlango ressemble beaucoup plus à l'espéranto qu'à l'anglais, et il peut être ajouté à la liste des projets dérivés de l'espéranto, et en conserve la régularité (que l'ido n'a pas aussi bien conservé). On peut remarquer que les projets de réformes de l'espéranto faits au début du  visaient à le rapprocher du latin, qui était alors la langue la plus enseignée : c'est le même mécanisme de pensée qui a conduit à la création du mondlango.

Notes et références

Liens externes 
 
 Nouveau site officiel

Voir aussi 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues construites
 espéranto

Langue auxiliaire internationale
Inventaire de langues
Espérantide